François de Brigode Jean-Jacques Louis Arnaud Jean Arthur De Gaule, né le 9 juillet 1962 à Charleroi, est un journaliste belge de la RTBF.

Biographie

Après des humanités à l'athénée de Châtelet, il étudie le journalisme à l'Université libre de Bruxelles.

Il commence sa carrière professionnelle comme pigiste à RTL pour Eddy de Wilde, puis collabore à l'émission Ce soir de la RTBF de Christian Druitte.

En 1988, il entre au JT, au service société avant le service politique.

En 1996, il devient chef d'édition du  journal de la mi-journée.

En décembre 1997, il est le présentateur principal du journal de 19h30. Il a été rejoint par Nathalie Maleux le 2 septembre 2019 pour le présenter en alternance. 

Il est notamment le présentateur de l'émission spéciale de La Une du 13 décembre 2006, un docu fiction présenté comme un fait réel qui annonce la déclaration d'indépendance de la Flandre. Ce reportage suscite un vif émoi public.

Depuis septembre 2007, il est aussi la voix du Faux J.T., rubrique de l'émission radio belge Le 6/9, sur NRJ.

Il présente en compagnie de Johanne Montay l'émission Répondez à la question.

En 2015, il dévoile au grand public sa passion pour la photographie en présentant ses clichés à la Young Gallery à Bruxelles et son livre "Nuages" parait aux Editions Lamiroy.

Liens externes

 www.debrigode.com Site officiel
 Carnets intimes Paris-Match 25 octobre 2007

Naissance en juillet 1962
Naissance à Charleroi
Journaliste belge
Présentateur de journaux télévisés en Belgique
Personnalité de la RTBF